Gümüşova (district), een Turks district in de provincie Düzce
 Gümüşova (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gümüşova